Следующий список суверенных государств и территорий где английский ― официальный язык. Некоторые государства из списка, такие как Индия, Ирландия, Новая Зеландия, Канада, Филиппины, Англия и США используют английский язык как официальный, но помимо него существуют другие официальные языки.

В списке также присутствуют страны, где английский является преобладающим языком, но не имеет официального статуса. В Австралии на английском языке говорит большинство населения, и он является единственным языком, используемым в правительственных учреждениях, и тем не менее у Австралии нет официального языка.

Помимо перечисленных стран, английский язык имеет официальный статус рабочего языка в Восточном Тиморе.

Суверенные государства

Несуверенные объекты

См. также 
 Англофоны
 Англосфера

Замечания 
 Данные о населении основаны на списке стран по населению
 Гонконг ― прежняя британская колония (1843—1981) и территория Великобритании (1981—1997). С 1997 специальная административная область Китайской Народной Республики. Английский, наряду с китайским, остаётся официальным языком.
 Пуэрто-Рико ― территория Соединённых Штатов Америки. Исторически и географически связан с испаноговорящими Антильскими островами; испанский язык — основной язык большинства пуэрториканцев.
 Гуам ― территория Соединённых Штатов Америки.
 Американские Виргинские острова ― территория Соединённых Штатов Америки.
 Джерси ― британская коронная территория.
 Северные Марианские острова (Содружество Северных Марианских Островов)) ― территория Соединённых Штатов Америки.
 Остров Мэн ― британская коронная территория.
 Бермуды ― территория Великобритании.
 Гернси ― британская коронная территория.
 Американское Самоа ― территория Соединённых Штатов Америки.
 Остров Рождества ― территория Австралии.
 Питкэрн ― территория Великобритании.
 Наиболее популярный, но не официальный.

Примечания 

Списки стран
Английский язык по странам